Die Saison 2022/23 wird die 33. Spielzeit der Verbandsliga Sachsen-Anhalt und die 15. als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland sein. Sie beginnt am 5. August 2022 mit dem Eröffnungsspiel und endet am 17. Juni 2023.

Teilnehmer 

In der Saison 2022/23 spielen folgende 20 Mannschaften in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt:

A. = Absteiger

N. = Aufsteiger

Verbandsliga SachsenAnhalt 2022
2022